Osoby o tym nazwisku:
 Bronislav Kubín – czeski bokser
 Otakar Kubín – czeski malarz, rzeźbiarz i grafik
 Róbert Kubín – słowacki taternik i działacz taternicki